Paramaribo har flere betydninger:

 Paramaribo (by) – en by i Surinam
 Paramaribo (distrikt) – et distrikt i Surinam